Tizi n'Isly är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Tadla-Azilal, i den nordöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Rabat. Tizi n'Isly ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Tizi n'Isly är huvudsakligen kuperad, men åt sydost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Tizi n'Isly. Runt Tizi n'Isly är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Tizi n'Isly är det största samhället i trakten. Omgivningarna runt Tizi n'Isly är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Tadla-Azilal